Эредивизи 2013/2014 () — 58-й сезон Эредивизи, высшего дивизиона Нидерландов по футболу. В турнире приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры 

2013/2014
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2013 году
Спорт в Нидерландах в 2014 году
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году